Rosario, nagyváros Argentínában, Santa Fe tartományban
Rosario, város Chilében, O’Higgins régióban, Cachapoal tartományban
Rosario, község Mexikóban, Chihuahua államban
Rosario, község Mexikóban, Sinaloa államban
Rosario, település Mexikóban, Sinaloa államban
Rosario, község Mexikóban, Sonora államban
Rosario, település Mexikóban, Sonora államban, az azonos nevű község központja
Rosario, település Mexikóban, Oaxaca államban, Santa María Peñoles községben
Rosario, település Mexikóban, Jalisco államban, San Juan de los Lagos községben
Rosario, település Paraguayban, San Pedro megyében
Rosario, város Uruguayban
Rosario, magas hegy Peruban, Huancavelica megyében
Rosario, település az USA Washington államában

Egyéb
Rosario, 1969-es mexikói telenovella
Rosario – A múlt fogságában, 2013-as amerikai-venezuelai telenovella